Kyp Durron egy Jedi Mester volt az Új Jedi Rend idején. Legendás fénykardforgató volt és kiváló ismerője az Erőnek. A Shien stílust és az Ataru stílust alkalmazta, valamint egy halványlila fénykardot is használt. De rendelkezett még egy vörös (nem Sith) és egy citromsárga fegyverrel is. Kyp Durron minden padawan számára példakép volt a Jedi Rendben.

Kessel foglya
Öt évvel a yavini csata előtt született. Kyp a Deyer kololóniák egyikéről származott, mégis a Birodalom börtönbolygóján, a Kesselen nőtt fel. Megismerkedett egy Jedivel, Vima Da Boda lovaggal és ő megtanította pár apró Erőhasználati trükkre. Tíz évvel később bukkantak rá Han Soloék a gyerekre, mikor diplomáciai foglyokká lettek a Kesselen. Miután Luke Skywalker segítségével elmenekültek, Luke megvizsgálta Kypet Han tanácsára és bámulatos Erőt fedezett fel benne. Han azonban szerette volna behozni Kyp gyerekkori kimaradásait és állandóan játszadozott vele. De mikor Kyp 15 éves lett, elvitték őt a Yavin 4-re, a Jedi Akadémiára. Kyp Durron ott Luke felügyelete alatt kezdte meg a Jedi leckéit.

A Sötét Oldal kísértése
Kyp nem találta elég gyorsnak Skywalker mester kiképzési terveit, ezért mikor egy nap Dorsk 81-gyel felfedeztek egy új Masassi Templomot, a megjelenő Sith szellem, Exar Kun saját tanítványává fogadta őt hogy olyan dolgokra képezze ki amiket Luke nem tudott volna megtanítani saját növendékeinek. Az ősi Sith tudományokra tanította Kypet és arra, hogyan használja ügyesen a dühét. Kypben érezhető volt a Sötét Oldal. Többé nem figyelt Luke-ra és mikor Mara Jade jött el hozzájuk, nyíltan szembeszállt a mestere véleményével és elhagyta a Yavin 4-et a nő gépével. Kyp kitörölte Qwi Kux professzornő fejéből a Napzúzó emlékét és megszerezte a koordinátáit. Visszatért a Yavin 4-re, hogy kiemelje a gépet a Yavin gázóriásból és használja, de Luke Skywalker nem engedte. Kyp Exar Kun segítségével elválasztotta Luke testét a lelkétől és olyan állapotba hozta amilyenben korábban Exar Kun volt. Ezután Kyp a Sith Fekete Lovagjának kiáltotta ki magát és elmenekült, de Exar szellemének elpusztítása után visszaállt a Világos Oldalra.

Csillagok háborúja szereplők

en:List of Star Wars characters#D